Слово Кремль образовано от татарских Хэрэм (стена)+эль(иль, страна, ме-сто). Татары там сделали свою слободу, отгородились от других крепостной стеной, Москва-рекой, водным каналом.
Кремль — многозначное слово, может означать:
 Кремль (детинец, кром) — название городских укреплений в древней Руси; город, окружённый крепостной стеной с бойницами и башнями (см. список известных кремлей).
 Московский Кремль
 Нижегородский Кремль 
 Новгородский Кремль
Казанский Кремль
 Псковский Кремль
 Кремль — метоним, принятый в общественно-публицистической лексике для обозначения высших кругов власти СССР и Российской Федерации.
 Кремль — деревня в Шаблыкинском районе Орловской области.
 «Кремль» — симфоническая картина А. К. Глазунова ор. 30.
 «Кремль» — плавучая батарея Российской империи.
 «Кремль» — фонд президентских программ и спецпроектов.
 «Кремль» — российская государственная компания, ФГУП «Кремль».
 «Кремль» — кодовое название плана германского командования по дезинформации высшего советского руководства o главном ударe немецких войск в 1942 году.